Sevk'ar är ett berg i Armenien.   Det ligger i provinsen Gegharkunik, i den centrala delen av landet,  kilometer öster om huvudstaden Jerevan. Toppen på Sevk'ar är  meter över havet.

Terrängen runt Sevk'ar är huvudsakligen kuperad, men söderut är den bergig. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer söder om Sevk'ar. Närmaste större samhälle är Karanlukh,  kilometer norr om Sevk'ar. 

Trakten runt Sevk'ar består i huvudsak av gräsmarker. Runt Sevk'ar är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Berg i Gegharkunik
Berg i Armenien 2000 meter över havet eller högre